Montandayné si può riferire a:
 Becca di Montandayné – montagna del Massiccio del Gran Paradiso
 Ghiacciaio di Montandayné – ghiacciaio del Massiccio del Gran Paradiso
 Colle di Montandayné – valico alpino tra la Becca di Montandayné ed il Piccolo Paradiso